Мо́рфов () — болгарская фамилия; Женская форма Морфова. Известные носители:

  (1880—1934) — болгарский композитор.
 Морфов, Александр (род. 1960) — болгарский режиссёр театра и кино, сценарист, актёр.
 Морфова, Христина (1889—1936) — болгарская оперная певица, педагог и общественный деятель.